Sezon 1964/65 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 OGC Nice
 Red Star Olympique Paris
 AS Cannes

Najlepsi strzelcy 

1964 w piłce nożnej
1964 we Francji
1965 w piłce nożnej
1965 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji